Miejscowości w USA:
 Bovina – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Bovina – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Parmer
 Bovina – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Bovina (ang. Bovina Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Bovina (ang. Bovina Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie